Team Zagreb je hrvatski klub hokeja na ledu iz Zagreba. Natječe se u Slohokej ligi.

Povijest 

Klub je nastao 2010. spajanjem KHL Medveščak i KHL Mladost. Cilj ovoga spajanja je bio okupljanje svih kvalitetnih zagrebačkih igrača.

Hrvatski klubovi hokeja na ledu
Šport u Zagrebu